Skandia est un nom qui peut désigner :
 Skandia, une compagnie de bancassurance suédoise,
 Skandia, une marque de l'assureur britannique Old Mutual,
 Skandia, un cinéma du centre de Stockholm en Suède,
 Skandia, un lieu fictif de la série littéraire L'Apprenti d'Araluen de l'écrivain australien John Flanagan.

Skandia est aussi le nom de plusieurs localités aux États-Unis :
 Skandia (Michigan)
 Skandia (Minnesota)
 Skandia (North Dakota)